Artem Kravec' – calciatore ucraino
 Dar'ja Kravec' – calciatrice ucraina
 Inesa Kravec' – ex triplista e lunghista ucraina
 Vasyl' Kravec' – calciatore ucraino